

Topônimos
 Países Baixos — frequentemente designada por Holanda
 Holanda (região) — uma região dos Países Baixos, subdividida em:
 Holanda do Norte
 Holanda do Sul
 Holanda (topônimo) — referente aos topônimos Holanda e Países Baixos e ao gentílico holandês
 Grande Holanda — termo utilizado em alguns contextos para descrever uma totalidade ou parte dos Países Baixos
 Reino da Holanda — reino criado por Napoleão Bonaparte que existiu entre 1806 e 1810
 República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos — estado antecessor dos atuais Países Baixos, que existiu entre 1579 e 1795
 Holanda (Santa Leopoldina) — um povoado e antiga colônia neerlandesa no Espírito Santo, Brasil

Personalidades ligadas a Portugal
 Francisco de Holanda — humanista e pintor português do século XVI
 António de Holanda — pintor ativo em Portugal no início do século XV

Personalidades do Brasil
 Sérgio Buarque de Holanda — historiador brasileiro
 Chico Buarque (Francisco Buarque de Holanda) — músico e compositor brasileiro, filho do precedente
 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira — filólogo brasileiro, que tem o seu nome ligado ao Dicionário Aurélio, primo do precedente
 Elbe de Holanda — cantora, compositora, escritora, pintora, atriz e dançarina
 Francisco Camilo de Holanda — político, presidente do estado da Paraíba entre 1916 e 1920
 Gastão de Holanda — advogado, jornalista, professor, poeta, contista, editor e designer gráfico
 Hamilton de Holanda — músico e bandolinista
 Heloísa Buarque de Hollanda — ensaísta
 Ivo Holanda — comediante
 Nestor de Holanda — jornalista e escritor

Outros usos
 Holanda Esporte Clube — clube brasileiro de futebol do Amazonas

Desambiguação